Sinds het Vlinderakkoord van 2012 vormt de ganse provincie Luik een kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Structuur

Verkiezingen

Provinciale Verkiezingen
Voor de provincieraad komen de kiesarrondissementen overeen met de administratieve arrondissementen Luik, Hoei, Verviers en Borgworm. De 56 zetels in de provincieraad worden verdeeld op het niveau van de provinciedistricten: Luik, Wezet, Fléron, Seraing, Saint-Nicolas, Verviers, Dison, Eupen en Borgworm.

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2018
 (*)1965: PCW (0,6%) / 1968: PA (0,15%) / 1971: RPW (0,57%), PVB (0,31%) / 1977: TPO (0,17%) / 1978: TPO (0,33%), PPB (0,28%), PFN (0,1%) / 1981: WALLON (0,18%), ECOLOS (0,2%) / 1985: POS (0,23%), UND (0,2%), UPW (0,11%) / 1987: POS (0,5%) / 1991: POS (0,24%), LISTE13 (0,15%), UCD (0,15%) / 1994: UNIE (0,28%), SUD (0,25%), LIGUE (0,1%) / 2000: BLOC.W (0,74%), V.L. (0,25%) /  2006: MAS (0,06%), WALLON (0,27%), G.T.I. (0,04%) / 2012: MLD (0,05%), POURHUY (0,28%), MS plus (0,07%), PIRATE (0,21%), GPS (0,11%), NEW (0,20%) / 2018: Oxygène (0,07%), NATION (0,22%), WI (0,17%), CLUB CITOYENS (0,27%), MPE (0,10%) / 
 (**) Geen gegevens beschikbaar

Verkozenen 2006:

Verkozenen 2012:

Verkozenen 2018:

Regionale Verkiezingen
Voor het Waals Parlement worden 23 zetels verkozen op niveau van de kiesarrondissementen Luik, Hoei-Borgworm en Verviers.

Kiesresultaten Waals Parlement van 1995 tot 2019
 (*)1995: PDB (0,92%), FRANCE (0,43%), BLANC (0,22%), PCN (0,14%), LIGUE (0,12%), LETD (0,11%), U.C.D. (0,07%), REF (0,07%), UNIE (0,05%), SUD-BEB (0,04%) / 1999: FNB (0,73%), PJU-PDB (0,67%), FRANCE (0,65%), PNPb (0,64%), PMTJ (0,12%), - (0,10%), REF (0,04%) / 2004: PJU-PDB (0,54%), CDF (0,45%), FRANCE (0,34%), BLOC NATIONAL (0,26%), MS-CW (0,24%), ISAGORIA (0,10%), QI (0,08%) /  2009: Parti Pensionnes (0,65%), WALLONS (0,47%), MS (0,30%), FN Plus (0,28%), LiDé (0,22%), PSL (0,13%), CAP D'ORAZIO (0,09%), GPS (0,07%), Velorution (0,07%), RIPOST (0,05%) / 2014: PP PARTIPENSIONNES (0,78%), VEGA (0,57%), ISLAM (0,51%), VLC (0,31%), NATION (0,20%), MG (0,17%), FW (0,10%), NWA (0,07%), R (0,06%) / 2019: NATION (0,34%), Referendum (0,10%), DEMAIN (0,46%) 

Verkozenen 2004:

Verkozenen 2009:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Federale Verkiezingen
Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers verkiezen de inwoners van deze kieskring 15 leden.

Kiesresultaten Kamer van 1968 tot 2019
 (*)1968: Protection Animaux (0,3%), TRAV.WAL (0,22%), F.U.POP (0,11%) / 1971: Protection Animaux (0,12%) / 1974: VFP-PFU (0,32%) / 1977: ECOLOGIQUE (0,14%), TPO (0,14%), PCBML (0,1%) / 1978: TPO (0,24%), PPB (0,39%), PFN (0,13%) / 1981: AAJ (0,14%), LISTE-12 (0,1%) / 1985: UND (0,31%), UPW (0,14%) / 1987: AATSLE (0,1%) / 1991: U.C.D. (0,12%) / 1995: BLANC (0,21%), U.L. (0,16%), LIGUE (0,14%), LETD (0,14%), PCN (0,13%), UNIE (0,11%) / 1999: PNPb (0,66%), FRANCE (0,65%), PJU-PDB (0,51%), A.V.D.B. (0,28%), PMTJ (0,12%), REF (0,1%) / 2003: FRANCE (0,43%), PC-RDS (0,42%), MS (0,34%) /  2007: FORCE NATIONALE (0,26%), CAP (0,24%), UMP-B (0,18%), Wallon (0,51%), MP Education (0,22%) / 2010: Msplus (0,21%), W+ (0,28%) / 2014: ISLAM (0,69%), PIRATE (0,63%), PP PARTIPENSIONNES (0,51%), NATION (0,37%), VLC (0,29%), B.U.B.-BELG.UNIE (0,19%), MG (0,16%), FW (0,12%), CIM (0,07%) / 2019: Wallonie Insoumise (0,53%), NATION (0,35%)

Verkozenen 2003:

Verkozenen 2007:

Verkozenen 2010:

Verkozenen 2014:

Verkozenen 2019:

Luik
Politiek in Luik (provincie)